Statz steht für:

 Statz (Gemeinde Mühlbachl), Ortschaft von Mühlbachl im Wipptal, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Statz Hosenfabriken GmbH & Co. in Erkelenz, siehe Bugatti (Bekleidung) #Brinkmann-Gruppe

Statz ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Statz (* 1946), deutscher Politologe, Landtagsabgeordneter und Ministerialbeamter
 Franz Statz (1848–1930), deutscher Architekt und Baumeister
 Franz Xaver Statz (1814–1889), deutscher Jurist und Politiker
 Georg Statz (1894–1945), deutscher Lehrer und Entomologe
 Karl Statz (1886–1962), preußischer Landrat
 Leni Statz (* 1929), deutsche Humoristin und Kinderstimmen-Imitatorin
 Leo Statz (1898–1943), deutscher Unternehmer und NS-Opfer
 Vincenz Statz (1819–1898), deutscher Architekt